Mont-Saint-Martin (Aisne)
Mont-Saint-Martin (Ardennes)
Mont-Saint-Martin (Isère)
Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)